Casa Ridolfi si trova nel quartiere di Oltrarno a Firenze.

L'edificio, costruito nel XIV secolo, fu restaurato dall'architetto Giovanni Pacini intorno al 1836. La facciata in pietra forte presenta al piano terreno due portali con arco ribassato che davano accesso ai fondaci (vi si trovano ancora oggi esercizi commerciali), accanto a un portale più piccolo, sulla sinistra, usato per l'accesso all'abitazione. Oltre un mezzanino con finestre rettangolari, si trova il piano nobile, con una fila di quattro ampie finestre ad arco, con marcadavanzale, sopra le quali è collocato, al centro, lo stemma della famiglia Ridolfi di Piazza. Gli ultimi due piani sono intonacati: uno ha finestre ad arco e l'ultimo, al di sotto di una gronda sporgente, le ha rettangolari.

Altre immagini

Bibliografia
G. Fanelli, Firenze, Editori Laterza, Roma-Bari 1980, pp. 51, 259.

Altri progetti

Ridolfi